Costerus kan verwijzen naar de volgende personen:
 Franciscus Costerus (1532-1619), geestelijke uit de Zuidelijke Nederlanden
 Pieter Jacob Costerus (1806-1862), Nederlands schoolbestuurder en politicus
 Jan Costerus (1849-1938), Nederlands bioloog

Zie ook
 Coster (doorverwijspagina)
 Koster (doorverwijspagina)